Das Département Loire liegt in der Region Auvergne-Rhône-Alpes in Frankreich. Es untergliedert sich in drei Arrondissements mit 323 Gemeinden (frz. communes) (Stand 1. Januar 2019)

Neuordnung der Arrondissements 2017 
Durch die Neuordnung der Arrondissements im Jahr 2017 wurde einzig die Gemeinde Andrézieux-Bouthéon aus dem Arrondissement Montbrison dem Arrondissement Saint-Étienne zugewiesen.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 

2019:
 Fusion Saint-Julien-la-Vêtre und Saint-Thurin → Vêtre-sur-Anzon
 Fusion Saint-Paul-de-Vézelin, Amions und Dancé → Vézelin-sur-Loire

2016:
 Fusion Chalmazel und Jeansagnière → Chalmazel-Jeansagnière

Siehe auch 
 Gemeindefusionen in Frankreich
 Liste der Kantone im Département Loire

Weblinks 

Loire
!